Gata (Kroatië), een gemeente in de Kroatische provincie Split-Dalmatië
 Gata (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Stange, provincie Hedmark
 Gata (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres in de regio Extremadura